El nombre de Rosenborg (castillo de la rosa en danés y noruego), se puede referir a:

 Rosenborg, un barrio de la ciudad de Oslo, Noruega.
 Rosenborg, un barrio de la ciudad de Trondheim, Noruega.
 El castillo de Rosenborg, en Copenhague, Dinamarca.
 El Rosenborg Ballklub, un equipo de fútbol de Trondheim, Noruega.
 El queso Rosenborg, un queso azul danés.